Boyabat (district), een Turks district in de provincie Sinop
 Boyabat (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Boyabat